DC1 steht für:
 Docking Compartment 1, russisches Kopplungs- und Ausstiegsmodul der Internationalen Raumstation, siehe Pirs
 eines der Computertechnik-Steuerzeichen, siehe Steuerzeichen #C0-Steuerzeichen

DC-1 steht für:
 Douglas DC-1, US-amerikanisches  Verkehrsflugzeug

Siehe auch:
 DCI

Abkürzung